Гирстуны  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гирстуны — деревня, Коробовский сельсовет, Глубокский район, Витебская область.
 Гирстуны — деревня, Уделовский сельсовет, Глубокский район, Витебская область.